Led Zeppelin United Kingdom and Scandinavian Tour 1969 е концертно турне на английската рок група Лед Зепелин в Обединеното кралство и Скандинавия между 1 март и 17 април 1969 г.

История 
По време на турнето групата има няколко телевизионни участия — на 17 март в Дания, на 21 за Би Би Си и на 25 в Стейнс (Вбр.) за снимките на документалния филм Supershow. Някои от тях са намерили място в LedZeppelin DVD (2003 г.) Медийните изяви са част от първоначалната стратегия на Питър Грант за популяризиране на групата. Недоволен от условията в телевизионните студия (най-вече от звука), мениджърът скоро прекратява тази практика.

По време на обиколката (на 31 март), е издаден дебютният Led Zeppelin I (в Обединеното Кралство).

Сетлист 
 Train Kept A-Rollin
 I Gotta Move" (на 14 март)
 I Can't Quit You Baby
 As Long As I Have You
 Dazed and Confused
 You Shook Me
 Communication Breakdown
 White Summer / Black Mountain Side
 Pat's Delight
 Babe I'm Gonna Leave You
 How Many More Times

Концерти

Източници 

Музикални турнета на Лед Зепелин